Armandia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Filippo de Filippi 1861. Armandia ingår i familjen Opheliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Armandia